Kirsten Flipkens și Laura Siegemund au învins perechea Kamilla Rakhimova și Yana Sizikova în finală cu 6–3, 7–5 câștigând titlul de dublu la Transylvania Open 2022. 

Irina Bara și Ekaterine Gorgodze au fost campioanele en-titre, dar au pierdut în prima rundă în fața perechii Kamilla Rakhimova și Yana Sizikova.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe

2022
WTA Tour 2022